Qingaaq bezeichnet:
 Qingaaq (Berg, Ammassalik) (auch Nakkaasittoq), Berg im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Qingaaq (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qingaaq (Berg, Sisimiut), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland